Tenisový turnaj ATP UNICEF Open 2010 se konal ve dnech 13. - 19. června v nizozemském 's-Hertogenboschi venku na travnatých dvorcích. Odměny činily 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 UNICEF Open
 UNICEF Open 2010 - ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk dvouhry, kvalifikace
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 

ATP World Tour 2010
Libéma Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2010